Ohmstede ist 
 Ohmstede, ein Stadtteil von Oldenburg (Oldb)
 Bernd Ohmstede (1924–2005), Landrat in Ostholstein (1970–1973), Staatssekretär im Innenministerium (1973–1975) und im Sozialministerium (1975–1977) von Schleswig-Holstein